Tony Moore (desenhista)
Tony Moore (músico)

Desambiguações de antropônimos